Села:
 Веселий Гай — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Веселий Гай — Донецька область, Мар'їнський район
 Веселий Гай — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Веселий Гай — Сумська область, Охтирський район
 Веселий Гай — Сумська область, Ямпільський район